De meesterdief, een sprookje van de gebroeders Grimm
De meesterdief, een volksverhaal uit Nederland